

Astronomia
 4024 Ronan – asteroide della fascia principale

Geografia
 Ronan – città della Contea di Lake, Montana (Stati Uniti d'America)

Musica
 Ronan – album di Ronan Keating del 2000
 Ronan – singolo di Taylor Swift del 2012

Onomastica
 Rónán – nome proprio di persona irlandese maschile (anglicizzato come "Ronan")

Personaggi fittizi
 Ronan l'accusatore, il nome con cui il supereroe dei fumetti Marvel Comics

Persone
 Ed Ronan – hockeista su ghiaccio statunitense
 Saoirse Ronan – attrice irlandese